

Resultados por concelho 
Os resultados nos concelhos do Distrito do Porto foram os seguintes:

Amarante

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Baião

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Felgueiras

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Gondomar

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Lousada

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Maia

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Marco de Canaveses

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Matosinhos

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Paços de Ferreira

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Paredes

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Penafiel

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Porto

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Póvoa de Varzim

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Santo Tirso

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Trofa

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Valongo

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Vila do Conde

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Vila Nova de Gaia

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia 

Porto
Autarquicas 2013